

Toponyme 
 Gourville, commune française du département de la Charente
 Gourville, hameau de la commune de Prunay-en-Yvelines, dans les Yvelines.

Patronyme 
 Léopold-Ignace Haudicquer, dit Gourville, acteur français
 Jean Hérault de Gourville, homme politique français du , propriétaire château de Gourville.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme